Батунь — название населённых пунктов в Белоруссии:

 Батунь — деревня в Могилёвском районе Могилёвской области.
 Батунь — посёлок в Могилёвском районе Могилёвской области.

См. также 
 Батун